First Day of My Life – singolo dei The Rasmus
First Day of My Life – singolo dei Bright Eyes
First Day of My Life – singolo di Melanie C